Хейденстам () — шведская фамилия. Известные носители:

 Хейденстам, Карл Густав Вернер фон (1859—1940) — шведский писатель.
 Хейденстам, Нильс Густав фон (1822—1887) — шведский инженер.
 Хейденстам, Оскар (1911—1991) — британский культурист.